Vladimir Ivanovič Fedoseev (1932), direttore d'orchestra russo
Vladimir Vasil'evič Fedoseev (1995), scacchista russo